O Jeholopterus ningchengensis é uma espécie de pterossauro.Ele viveu no período jurassico e os cientistas acreditam que ele pode ter sido como o vampiro do jurássico, pulando nas costas de sáuropodes e chupando o seu sangue.

Répteis pré-históricos
Espécies fósseis descritas em 2002